Four Seasons (englisch für „vier Jahreszeiten“) steht für:

 The Four Seasons, US-amerikanische Rock- und Pop-Gruppe (ab 1953)
 Four Seasons Hotels and Resorts, internationale Luxus-Hotelkette

Siehe auch:
 Vier Jahreszeiten (Begriffsklärung)